Die Abkürzung NMO steht für:

 Naher und Mittlerer Osten, siehe Naher Osten und Mittlerer Osten
 das Naturkundemuseum Ostbayern in Regensburg
 die Neue Mitte Oberhausen, ein Stadtgebiet von Oberhausen
 Neuromyelitis optica, eine neurologische Erkrankung
 N-Methylmorpholin-N-oxid, organische Verbindung und oxidierendes Reagenz

Abkürzung